

Caratteristiche tecniche
È un centrocampista centrale.

Carriera

Club
Ha giocato nella prima divisione algerina ed in quella francese.

Nazionale
È stato convocato dalla nazionale algerina per disputare la Coppa d'Africa 2019, poi vinta dalla selezione algerina.

Statistiche

Presenze e reti nei club

Cronologia presenze e reti in nazionale

Palmarès

Nazionale
 
Egitto 2019

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale algerina
Calciatori campioni d'Africa